Abaddon – anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana
 Abaddon – polski zespół grający muzykę punkową i hardcore
 Abaddon – fiński muzyk tworzący muzykę SID-ową, członek zespołu Damage

Zobacz też 
 Abadonna